Naselja u Sloveniji:
 Tolski Vrh (Dravograd, Slovenija), naselje u općini Dravograd
 Tolski Vrh (Ravne na Koroškem, Slovenija), naselje u općini Ravne na Koroškem
 Tolski Vrh (Litija, Slovenija), naselje u općini Litija
 Tolski Vrh (Slovenske Konjice, Slovenija), naselje u općini Slovenske Konjice
 Tolski Vrh (Šentjernej, Slovenija), naselje u općini Šentjernej
 Tolsti Vrh pri Mislinji, naselje u općini Mislinja